Мандайона () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Население — 400 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Гвадалахары